Casa de Borbó, conjunt de llinatges originats a partir del llinatge del ducat de Borbó
 Toponímia:
 Borbó (ciutat), municipi francès al departament de l'Alier
 Illa Borbó, antic nom de l'illa de la Reunió
 Feudalisme:
 Ducat de Borbó, jurisdicció feudal de França
 Senyoria de Borbó, jurisdicció feudal de França